Zum Löh steht für:

 Zum Löh (Mettmann), eine Hofschaft in Mettmann
 Zum Löh (Wuppertal), eine Hofschaft in Wuppertal